Абре́ра ()  —  муниципалитет в Каталонии, входит в провинцию Барселона. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баш-Льобрегат. Занимает площадь 19,9 км². Население — 11469 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Vídeos d'Abrera
 Informació de la Generalitat de Catalunya
 Informació de l'Institut d'Estadística de Catalunya
 Informació de la diputació de Barcelona
 Patrimoni històricoartístic d'Abrera

Муниципалитеты Барселоны